Узеллус () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 933 человека (2008 г.), плотность населения составляет 27 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 9090. Телефонный код — 0783.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.usellus.or.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики